Чело — древнерусское название лобной части головы, а также центральной или передней части чего-либо.
 Чело — центральный элемент древнерусского боевого построения, составлявший основу строевой формации полчный ряд; как правило, им являлся большой полк.
 Чело — древнерусское название носовой оконечности корабля.

Персоналии 
  — американский хип-хоп и поп-исполнитель.

Примечания